NK Slaven Belupo er en kroatisk fodboldklub i Koprivnica, der konkurerer i Prva HNL, som er landets topdivision.

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside
 UEFA.com
 Sportnet.hr

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1907